Натуральне число 674
 674 рік до нашої ери
 674 рік нашої ери